Gobila peut désigner :
 Gobila, la localité située dans le département de Bagaré au Burkina Faso,
 Gobila, la localité située dans le département de Yako au Burkina Faso.